Az 1984-es Australian Open női versenyét az amerikai Chris Evert-Lloyd nyerte a csehszlovák Helena Suková előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Martina Navratilova (Elődöntős)
  Chris Evert-Lloyd (Bajnok)
  Pam Shriver (Negyeddöntős)
  Wendy Turnbull (Elődöntős)
  Claudia Kohde-Kilsch (Harmadik kör)
  Zina Garrison (Első kör)
  Carling Bassett (Első kör)
  Temesvári Andrea (Harmadik kör)

  Helena Suková (Döntős)
  Sylvia Hanika (Második kör)
  Catarina Lindqvist (Első kör)
  Barbara Potter (Negyeddöntős)
  Jo Durie (Második kör)
  Alycia Moulton (Első kör)
  Kathy Rinaldi (Harmadik kör)
  Steffi Graf (Harmadik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1